Арготе — фамилия. Известные носители:
 Арготе, Хосе (род. 1980) — венесуэльский футбольный арбитр.
 Арготе, Хуан (1906—?) — боливийский футболист, полузащитник.